Чайково (Польща) — село в Польщі, у гміні Ґостинь Ґостинського повіту Великопольського воєводства;
 Чайково (Росія) — присілок у Росії, Лузькому районі Ленінградської області.